Villicharixa är ett släkte av mossdjur. Villicharixa ingår i familjen Electridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Villicharixa